God steht für:
 God (Band), britische Band
 God, Lied auf John Lennon/Plastic Ono Band (1970)
 God, B-Seite der Single Purple Rain (Lied) von Prince (1984)

god steht für:
 Godié (ISO-639-3-Code), einer der östlichen Dialekte von Bété (Sprache), Zentral-Westelfenbeinküste

GOD steht für:
 Glucose-Oxidase, ein Enzym

G.O.D. steht für:
 G.O.D., Film (2001) mit Olivier Gruner

GoD steht für:
 Gathering of Developers, ehemaliges Computerspiele-Entwicklungsstudio

Siehe auch:
 Göd
 Gott (Begriffsklärung)
 Goth
 Godt
 Got

Abkürzung